Affection puede referirse a lo siguiente:

Televisión 
 Affection (serie surcoreana) - es una serie surcoreana que será estrenada en agosto de 2021

Música 
 Affection (álbum de Kumi Kōda).— Un álbum musical de Kumi Kōda.
 Affection (álbum de Lisa Stansfield).— Un álbum musical de Lisa Stansfield.